Elizaville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elizaville (Indiana)
 Elizaville (Kentucky)
 Elizaville (New York)